Бори́с Ива́нович Степа́нов:

 Степанов, Борис Иванович (1913—1987) — советский физик, академик Академии наук Белорусской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Степанов, Борис Иванович (1928-1995) — советский слесарь, Герой Социалистического Труда.
 Степанов, Борис Иванович (1914—1996) — советский химик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.